Бобрикский сельский совет  () — топоним.

 Бобрикский сельский совет — входит в состав Емильчинского района Житомирской области Украины.
 Бобрикский сельский совет — входит в состав Броварского района Киевской области Украины.
 Бобрикский сельский совет — входит в состав Киево-Святошинского района Киевской области Украины.
 Бобрикский сельский совет — входит в состав Любашёвского района Одесской области Украины.
 Бобрикский сельский совет — входит в состав Гадячского района Полтавской области Украины.
 Бобрикский сельский совет  — входит в состав Белопольского района Сумской области Украины.
 Бобрикский сельский совет  — входит в состав Роменского района Сумской области Украины.
 Бобрикский сельский совет  — входит в состав Каневского района Черкасской области Украины.